Boteni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Boteni (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Boteni (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Boteni (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Boteni (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița